Elmira ist ein Name  und bezeichnet:

 den Vornamen Elmira, siehe Elmira (Vorname)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elmira (Idaho), im Bonner County
 Elmira (Illinois), im Stark County
 Elmira (Indiana), im LaGrange County
 Elmira (Iowa), im Johnson County
 Elmira (Kalifornien), im Solano County
 Elmira (Michigan), im Antrim County
 Elmira (Missouri), im Ray County
 Elmira (New York), im Chemung County
 Elmira (Ohio), im Fulton County
 Elmira (Oregon), im Lane County
 Elmira (West Virginia), im Braxton County
 Elmira Camp (Missouri)
 Elmira Crossroads (North Carolina)
 Elmira Heights (New York)

in Kanada:
 Elmira (Ontario)

Sonstiges:
 Elmira Correctional Facility, ein Hochsicherheitsgefängnis in New York

im NRHP gelistete Objekte:
 Elmira Civic Historic District, in Elmira, New York, ID-Nr. 80002596
 Elmira Coca-Cola Bottling Company Works, in Elmira, New York, ID-Nr. 97000423
 Elmira College Old Campus, in Elmira, New York, ID-Nr. 84002068
 Elmira Heights Village Hall, in Elmira Heights, New York, ID-Nr. 82003349

Siehe auch:
 Elmira Township